Zoltán Horváth (1937) – schermidore ungherese
 Zoltán Horváth (1966) – regista e disegnatore svizzero
 Zoltán Horváth (1974) – uomo politico ungherese
 Zoltán Horváth (1979-2009) – giocatore di basket ungherese
 Zoltán Horváth (1989) – calciatore ungherese